Кореево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кореево — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Кореево — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Кореево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.